A 2019-es brit Formula–4-bajnokság a sorozat ötödik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 6-án vette kezdetét a Brands Hatch versenypályán és szintén ott ért véget október 13-án. Az egyéni bajnokságot Zane Maloney nyerte meg, míg a csapatoknál a Double R Racing diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok

Megjegyzés:
   A Croft Circuit aszfaltcsíkján rendezett versenyhétvége második versenyét a heves esőzések miatt megállították. A futamot nem indíották újra, ezért az első tíz helyezett a pontok felét kapta meg.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

BritF419
19